2 miejscowości w Polsce: 

 Rutkowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Rutkowice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica